Скугрево — название нескольких населённых пунктов:
 Скугрево — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Скугрево — деревня в Руднянском районе Смоленской области.